Aarde der mensen (boek), een boek van Pramoedya Ananta Toer.
 Aarde der mensen (hoorspel), een hoorspel naar dit boek.
 Terre des Hommes